Фэн Сяотин (; 22 октября 1985, Далянь, провинция Ляонин, КНР) — китайский футболист, центральный защитник. В настоящее время выступает за клуб Суперлиги Китая «Шанхай Гринлэнд Шеньхуа» и национальную сборную Китая.

Клубная карьера 
Фэн Сяотин начал футбольную карьеру в «Сычуань Гуаньчэн» в сезоне 2003 года и довольно быстро попал в основу команды. Несмотря на то, что ему было всего 17 лет, был капитаном команды в нескольких матчах, став самым молодым капитаном команды в китайском профессиональном футболе. В декабре 2003 года Фэн попробовал свои силы в Лиге 1 в клубе «Нант», однако не смог попасть в основу. Второй сезон в Китае был менее продуктивным из-за серьёзной травмы, из-за которой Фэн пропустил большую часть сезона 2004 года.

Как молодой игрок с опытом выступлений в высшем дивизионе, Фэн был приглашён на просмотр в «Далянь Шидэ», в который в итоге и перешёл в сезоне 2005 года, даже несмотря на травму и пропущенные несколько туров. Несмотря на это, оставшуюся часть чемпионата выступал в основе и сделал с клубом «золотой дубль», выиграв титул чемпиона и Кубок КФА. В следующих сезонах Фэн имел меньше игрового времени, однако сменившийся главный тренер Цзи Минъи начал ставить игрока в основу в сезоне 2008 года.

Фэн Сяотин был близок к подписанию контракта с клубом итальянской Серии А «Сиена» летом 2008 года. Спортивный директор клуба Мануэль Геролин просматривал матчи молодёжной сборной Китая до 23 лет во время Олимпийского турнира 2008 года и был впечатлён игрой Фэна, однако из-за проблем с регистрацией игрока трансфер был отложен. Так как контракт с «Далянем» заканчивался, игрок получил несколько предложений из Южной Кореи от команд К-лиги «Чоннам Дрэгонз», «Чеджу Юнайтед» и «Тэгу» перед началом сезона 2009 года. В итоге он подписал двухлетний контракт с «Тэгу» на правах свободного агента. 22 марта 2009 года Фэн дебютировал за новый клуб, а его команда сыграла вничью 2—2 с клубом «Пхохан Стилерс». 29 января 2010 года подписал контракт с другим клубом К-лиги «Чонбук Хёндэ Моторс», также на правах свободного агента. В клубе не играл ведущую роль, а так как задняя линия в «Чонбук» была стабильной, по итогам сезона покинул клуб.

Перед началом сезона 2011 года Фэн решил вернуться на родину, где присоединился к клубу Суперлиги Китая «Гуанчжоу Эвергранд». В сезона оборона была достаточно надежной, пропустив всего 23 мяча, а «Гуанчжоу» в первый раз стал чемпионом. В сезоне 2012 года Фэн помог команде сделать «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок КФА.

Международная карьера 
В первый раз попал в национальную сборную Китая при главном тренере Ари Хане и дебютировал 17 марта 2004 года в матче против сборной Мьянмы, в котором его команда победила со счётом 2—0. Следующий главный тренер национальной команды Чжу Гуанху решил, что Фэн неопытен, в итоге игрок выступил за молодёжную сборную до 23 лет на Олимпийском турнире 2008 года в Пекине, где был основным центральным защитником в паре с Ли Вэйфэном, а Китай покинул турнир по итогам группового этапа, набрав всего одно очко. После турнира Фэн вновь получил приглашение в основную команду, когда Владимир Петрович включил его в заявку на отборочный турнир к чемпионату мира 2010 года. Вскоре он стал игроком основы и выиграл с командой Чемпионат Восточной Азии по футболу 2010 года. 20 ноября 2018 года Фэн забил первый гол за сборную, а его команда сыграла вничью 1—1 со сборной Палестины.

Статистика

Клубная 
 

1Другие соревнования включали Кубок чемпионов Восточной Азии (существовал с 2002 по 2008 гг.).
2Другие турниры включали Суперкубок Китайской футбольной ассоциации и Клубный чемпионат мира по футболу.

Международная статистика

Голы на международной арене 
 
Счёт и результаты Китая указаны первыми.

Достижения

Клубные 
  Далянь Шидэ
 Чемпион Китая: 2005
 Обладатель Кубка КФА: 2005

  Гуанчжоу Эвергранд
 Чемпион Китая (7): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 Чемпион АФК(2): 2013, 2015
 Обладатель Кубка КФА (2): 2012, 2016
 Обладатель Суперкубка КФА (4): 2012, 2016, 2017, 2018

Международные 
  Китай
 Чемпион Восточной Азии (2): 2005, 2010

Индивидуальные 
 Сборная Суперлиги (4): 2015, 2016, 2017, 2018
 Футболист года в Китае : 2017

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Далянь Шидэ»
Игроки ФК «Гуанчжоу»
Игроки ФК «Сычуань Гуаньчэн»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Тэгу»